Ранчо Магања има више значења:

 Ранчо Магања (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Магања, Ранчо Секо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Магања, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Магања, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику